Зо́я Ольденбу́рг (31 марта 1916 — 8 ноября 2002) — французский писатель, специалист по Средневековой истории Франции, Крестовым походам и ереси катаров.

Биография 
Дочь журналиста Сергея Сергеевича Ольденбурга и математика Ады Дмитриевны Старынкевич (1892—1946), внучка востоковеда академика Сергея Федоровича Ольденбурга.

В 1925 году вместе с семьей эмигрировала в Париж. В 1934 году окончила лицей Мольера, после чего изучала историю и литературу в Сорбонне, занималась рисованием в Академии Рансона. В 1938 прошла курс теологии в Англии. Во время Второй мировой войны зарабатывала на жизнь, вручную расписывая дамские платки.

Отец поощрял Зоины писательские опыты, в 1946 году она закончила свой первый роман Argiles et cendres. Хотя свои первые работы Зоя писала на русском, став взрослой, она писала только по-французски. В 1953 году завоевала премию Фемина за роман «Краеугольный камень» (). В 1980 году написала роман La joie-souffrance, посвященный жизни русской эмиграции во Франции.

Семья 
В 1948 году вышла замуж за Хейнрика Идаловичи, у них было двое детей: Олаф и Мария-Агата.

Библиография 
 Argile et Cendres (1946), в английском переводе The World is Not Enough.
 La Pierre Angulaire (1953), в английском переводе The Cornerstone.
 Réveillés de la vie (1956).
 Les irréductibles: roman (1958).
 Le Bûcher de Montségur (1959), нехудожественная, в английском переводе Massacre at Montségur: A History of the Albigensian Crusade, в русском — Костер Монсегюра.
 Les Brûlés (1960), в английском переводе Destiny of Fire.
 Les Cités Charnelles: ou, l’Histoire de Roger de Montbrun: roman (1961), в английском переводе Cities of the flesh: or, The story of Roger de Montbrun.
 Les Croisades (1965), нехудожественная, в английском переводе The Crusades.
 Catherine de Russie (1966), в английском переводе Catherine the Great.
 La Joie des Pauvres (1970), в английском переводе The Heirs of the Kingdom.
 Saint Bernard. Textes de Saint Bernard, Abélard, Pierre le Vénérable, Geoffroi de Clairvaux, Bérenger de Poitiers, Bossuet (1970).
 Que vous a donc fait Israël? (1974).
 Visages d’un Autoportrait (1977).
 La joie-souffrance (1980).
 Le Procès du Rêve (1982).
 L’eveque et la vieille dame, ou, La belle-mere de Peytavi Borsier: Pièce en dix tableaux et un prologue (1983)
 Que nous est Hécube?, ou, Un plaidoyer pour l’humain : essai (1984)
 Les amours égarées: roman (1987).
 Déguisements: nouvelles (1989).
 Aliénor: pièce en quatre tableaux (1992)

Публикации 
 Ольденбург З. С. Костер Монсегюра. История альбигойских крестовых походов. — Спб.: Алетейя, 2001. — 416 с. — (Миф, религия, культура). — ISBN 5-89329-369-X.

Примечания

Литература 
 Steinberg, Theodore L., «The Use and Abuse of Medieval History: Four Contemporary Novelists and the First Crusade», Studies in Medievalism, II.1 (Fall 1982), pp. 77–93.
 Wilson, Katharina M., (editor), An Encyclopedia of continental women writers, New York : Garland Pub., 1991. ISBN 0-8240-8547-7. Cf. entry for Zoé Oldenbourg, Volume 1, pp.935-937.

Источники 
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва, 2008.
 Encyclopedia of World Literature in the Twentieth Century: O to Z, Volume 3 (F. Ungar, 1971: ISBN 0-8044-3094-2), p. 11.
 Histoires littéraires: Revue trimestrielle consacrée à la littérature française des XIXème et XXème siècles 4/13-14 (2003): 124.
 Christiane P. Makward and Madeleine Cottenet-Hage, Dictionnaire littéraire des femmes de langue française (KARTHALA Editions, 1996: ISBN 2-86537-676-1), p. 448.

Зоя
Выпускники Парижского университета
Французские писательницы
Французские писатели
Медиевисты  Франции
Историки Крестовых походов
Русские эмигранты первой волны во Франции
Лауреаты премии Фемина
Писательницы Франции
Писатели XX века
Писатели XXI века
Писатели по алфавиту